Chemnitz kan syfta på:

 Chemnitz, stad i fristaten Sachsen i Tyskland, 1953-1990 kallad  Karl-Marx-Stadt
 Chemnitz (flod), flod i fristaten Sachsen i Tyskland

Personer 
 Bogislaus Philipp von Chemnitz (1605–1678), tysk-svensk politisk och historisk författare och historiograf
 Franciscus Chemnitz (1609–1656), militärläkare i svensk tjänst
 Franz von Chemnitz (1656–1715), jurist, domare vid Wismartribunalen
 Hellmuth Chemnitz (1903–1969), tysk bildhuggare
 Jacob Chemnitz (född 1984), dansk badmintonspelare
 Johann Friedrich Chemnitz (1611–1686), jurist, mecklenburgsk arkivarie och historiker
 Johann Hieronymus Chemnitz (1730–1800), tysk teolog och naturforskare
 
 Matthäus Friedrich Chemnitz (1815–1870), tysk jurist och diktare

Efternamn